Băgaciu se poate referi la:
Localități din România
Băgaciu, Cluj
Băgaciu, Mureș, reședința comunei cu același nume